Wainwright kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wainwright (Alaska)
Wainwright (Oklahoma)